Holdenrieder ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Holdenrieder (* 1999), deutscher Schauspieler 
 Ottmar Holdenrieder (* 1954), deutscher Forstwissenschaftler, Mykologe, Ökologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Holdenried